

Села 
 Новокиївка — село, Кіровоградська область, Кропивницький район, Кетрисанівська сільська громада (в минулому — Бобринецький район)
 Новокиївка — село, Кіровоградська область, Кропивницький район, Устинівська селищна громада (в минулому — Устинівський район)